Сигет ( — „острво”) се односи на више географских појмова везаних за простор некадашње Угарске:

 Сигет (град у Мађарској), или Сигетвар, град у Мађарској
 Сигету Мармацјеј, некада Марамурешки Сигет, град у Румунији
 Сигет, скраћени назив за Маргитсигет, острво и спортско-рекреациону зону у Будимпешти, Мађарска

Сигет се такође може односити и на:
 Сигет (фестивал), фестивал у Будимпешти, Мађарској
 , или Пишпекпуста, село у Мађарској
 Сигет (Нови Кнежевац), насеље у општини Нови Кнежевац, Војводина, Србија
 , насеље у Загребу, Хрватска